Frank Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Frank Fiedler (Philosoph) (* 1928), deutscher Philosoph 
 Frank Fiedler (Heimatforscher) (1930–2018), deutscher Lehrer und Heimatkundler 
 Frank Fiedler (Musiker) (* 1945), deutscher Musiker, Kameramann und Regisseur

Siehe auch:

 Franz Fiedler